Kaysa di Lymnades, nome nel manga di Lemuri, personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco.
 Kaysa, personaggio di Magic: The Gathering.